Quintus Aelius Paetus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Aelius Paetus (Pontifex) († 216 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Aelius Paetus (Konsul 167 v. Chr.), römischer Politiker